Буковље може бити:

 Буковље (општина), насеље и општина у Бродско-посавској жупанији, Република Хрватска
 Буковље (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Буковље (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Буковље (Велика Кладуша), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Буковље (Зрече), насеље у општини Зрече, Република Словенија